Pop (álbum) puede referirse a:

Pop, álbum del grupo irlandés U2.
Pop, álbum del grupo español Los Planetas.